Robert Mugabe (1924-2019) – prezydent Zimbabwe
 Mugabe Were (1968-2008) – kenijski polityk